Münsterländer kan syfta på
Kleiner münsterländer, hundras
Grosser münsterländer, hundras

Se även
Vorsteh (olika betydelser)

Hundrastyper